Епископ Пафну́тий (в миру Потап Максимович Шикин; 1815, Хвалынск — 10 (22) декабря 1890, Черемшан, Хвалынский уезд, Саратовская губерния) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Казанский и Вятский. Один из самых образованных старообрядцев своего времени. Горячий сторонник «Окружного послания». Член московского Духовного совета.

Биография 
Из мещан. К началу 1850-х годов приобрёл известность среди старообрядцев Поволжья как начетчик и человек строгой жизни. Пострижен в иноки и рукоположен во иерея старообрядческим епископом Саратовским Афанасием (Кулибиным) в конце 1855 года.

10 января 1856 года рукоположен во епископа на Казанскую и Вятскую кафедру, временно управлял Нижегородской и Самарской епархиями.

В марте 1861 году вступил в конфликт с главой российских старообрядцев белокриницкого согласия архиепископом Владимирским Антонием (Шутовым) по вопросам церковного управления. Примирение состоялось 23 августа 1861 года, однако из-за конфликта между иерархами было отложено учреждение старообрядческой Московской архиепископской кафедры. В 1862 года Пафнутий вместе с другими членами Духовного совета подписал «Окружное послание», впоследствии был противником его уничтожения.

В 1864 году в качестве одного из делегатов Московской архиепископии посетил в Белой Кринице (Австрийская империя, ныне Черновицкой область) митрополита Кирила (Тимофеева). Митрополита убедили признать решения старообрядческого собора 1863 года об учреждении Московской архиепископской кафедры и о возведении на неё Антония (Шутова). Вскоре митрополит Кирил, принявший сторону противников «Окружного послания», отменил мирные грамоты, врученные делегатам.

В ноябре 1866 года вместе со Славским архиепископом Аркадием (Шапошниковым), И. С. Гончаровым и другими лицами снова побывал в Белой Кринице. Целью встречи с митрополитом Кирилом была договоренность о проведении совместного собора, на котором был бы решен вопрос «противоокружнического» раскола. Переговоры, начавшиеся в селе Климовцы (ныне Климэуци, Румыния), затем
перенесенные в г. Баташаны (ныне Ботошани, Румыния), завершились разрывом с митрополитом. Московские делегаты и зарубежные епископы уехали в Яссы, где 7 декабря прошел архиерейский собор, осудивший Кирила за уклонение в раздор и запретивший его в служении. Определение было подписано всеми присутствовавшими: Васлуйским архиеп. Аркадием (Ивановым), епископами Аркадием Славским и Иустином (Игнатьевым) Тульчинским, от российских епископов определение подписал II. Окончательное примирение между Московской архиепископией и Белокриницкой митрополией было достигнуто в 1870 году.

В 1860-е 1870-е годы участвовал в работе московского Духовного совета, в переговорах с неокружниками, в рукоположении ряда архиереев. Под руководством Пафнутия начал диаконское служение деятель Белокриницкой иерархии епископ Александр (Богатенков), в 1880-х годы являвшийся секретарем епископа, другим помощником Пафнутия был полемист и начётчик К. А. Перетрухин.

В 1870-х годы обострились разногласия между Пафнутием и архиепископом Антонием (Шутовым). 24 сентября 1878 года в отсутствие епископа Пафнутия было принято решение освободить его от управления Казанской епархией, оставив за ним Вятскую кафедру. Осенью 1879 года Пафнутий был освобождён от управления Казанской епархией, снова занял эту кафедру после смерти в 1881 году архиепископа Антония (Шутова).

Переход его на жительство в Черемшанский женский скит (близ Хвалынска) поставил его в неприязненные отношения к саратовскому старообрядческому епископу Паисию, в епархии которого находится Черемшан, и породил между ними вражду, из-за которой Пафнутий нарушал церковные правила. В Черемшане Пафнутий оставался до самой смерти, отправляя священнослужение, несмотря на мероприятия, принятые московским духовным советом с целью его «обуздания».

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1815 году
Умершие 22 декабря
Умершие в 1890 году
Умершие в Саратовской губернии
Епископы Русской православной старообрядческой церкви
Казанско-Вятская епархия